Wilhelm Tell – cortometraggio del 1909 diretto da Viggo Larsen
Wilhelm Tell – film del 1912 diretto da Georg Wäckerlin
Wilhelm Tell – film del 1923 diretto da Rudolf Dworsky, Rudolf Walther-Fein
Wilhelm Tell – film del 1934 diretto da Heinz Paul
Wilhelm Tell – film del 1956 diretto da Alfred Stöger, Josef Gielen
Wilhelm Tell – cortometraggio del 1992 diretto da Kurt Gloor

Pagine correlate 
 Guglielmo Tell (disambigua)
 Guillaume Tell
 William Tell